El Club Atlético Belgrano fue fundado el 10 de junio de 1924 cuando un grupo de vecinos de la localidad de Sa Pereira, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, República Argentina, se unió con la intención de fomentar las actividades deportivas y sociales de la localidad. La actividad principal era la práctica de fútbol, que en principio se realizaba en un baldío propiedad de «Estancias y Colonias Eduardo de Sa Pereira e Hijos», firma que posteriormente donó el terreno donde luego se construyeron la cancha, los vestuarios y los baños.

Historia 
En 1937 el club se afilió a la Liga Esperancina de Fútbol y en 1953 se consagró por primera vez campeón. Los logros futbolísticos continuaron en el año 1974, pero esta vez participando de la Liga Rafaelina de Fútbol. En 1986 el «Tricolor» fue campeón de la Zona Sur de la Liga Esperancina de Fútbol y tras haber caído a la Segunda División obtuvo dos ascensos a Primera: 1992 y 1994.
En lo que respecta a las obras edilicias, en 1965 se construyó la pista de baile con amplio salón, bar, baños y canchas de bochas y tenis. En la década de los 80 se empezó a construir un imponente gimnasio techado, que fue inaugurado con una comida el 25 de mayo de 1984.

Entre 2011 y 2012 comenzaron los trabajos en las canchas de fútbol para reacondicionarlas de acuerdo a las normas de la Liga Esperancina de Fútbol. Se construyeron nuevos vestuarios y recintos para prácticas, además de adecuar el bar y los baños locales y visitantes para encarar el regreso al fútbol profesional después de un largo impasse. Tras una serie de partidos amistosos de preparación, el 18 de marzo de 2012, Belgrano volvió a vivir la pasión del fútbol de liga.
El 28 de abril de 2013 se inauguró oficialmente el estadio principal con el nombre «Carlos Alberto Caramellino».
Además del fútbol de Primera y Reserva, en la Liga Esperancina participan las divisiones inferiores. Otras actividades que se practican en el club son el voleibol, pádel, bochas y fútbol femenino. Asimismo se dictan clases de danzas, patín artístico, hockey y taekwondo.
El primer presidente del único club deportivo de Sa Pereira fue el Sr. Alejandro Bassi. Actualmente la institución es presidida por Rodrigo González y cuenta con más de 500 socios.

Ubicación 
El Club Atlético Belgrano está ubicado en San Lorenzo Nº 198 de Sa Pereira, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, República Argentina, en la zona norte de la localidad. Para llegar desde la colectora de la Ruta 19 se debe ingresar por la calle principal (San Lorenzo) y recorrer 600 metros hacia el norte. Allí, en la intersección con calle Manuel Belgrano se encuentra el predio de 38.025 m². El mismo linda en el norte con calle Francisco Candiotti, en el este con calle Santa Rosa y en el sur con calle Belgrano. La calle San Lorenzo divide en dos partes el complejo. A la izquierda (oeste) se encuentra la sede social, el gimnasio, la cancha de padel, de bochas y el parque principal. En la derecha (este) están las canchas de fútbol, principal y alternativas.

Datos Postales:
Club Atlético Belgrano de Sa Pereira,
San Lorenzo 198, (S3011ARD), Sa Pereira, Departamento Las Colonias,
Provincia de Santa Fe, República Argentina.

Coordenadas para GPS:
 Latitud: 31° 35' Sur
 Longitud: 61° 23' Oeste

Palmarés 
 1953: Campeón Absoluto Liga Esperancina de Fútbol (Primera División)
 1974: Campeón Liga Rafaelina de Fútbol (Primera División)
 1986: Campeón Zona Sur Liga Esperancina de Fútbol (Primera División)
 1992: Campeón Primera "B" Liga Esperancina de Fútbol (Primera División)
 1994: Campeón Primera "B" Liga Esperancina de Fútbol (Primera División)

Plantilla 2014/15

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Departamento Las Colonias
Clubes de la provincia de Santa Fe